Starnes ist der Familienname von:

 Henry Starnes (1816–1896), kanadischer Politiker
 Joe Starnes (1895–1962), US-amerikanischer Offizier, Rechtsanwalt und Politiker
 John Kennett Starnes (1918–2014), kanadischer Botschafter